Récupération de données
Récupération des déchets
Récupération de l'eau de pluie
Récupération politique
 Exercice de récupération (sport)
 Temps de récupération, en cuisine